PartG ist
 in Deutschland die Abkürzung für:
 das Gesetz über die politischen Parteien
 die Freiberufler-Gesellschaftsform: „Partnerschaftsgesellschaft“
 in der Schweiz die Abkürzung für:
 das Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare vom 18. Juni 2004 („Partnerschaftsgesetz“, SR 211.231)

Abkürzung